Le Sanctuaire est le quatrième tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Héritiers d'Enkidiev. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Onyx cherche toujours sa fille dans les Territoires Inconnus mais il est obligé de retourner chez lui les mains vides. Lessien Idril et Abussos somment leurs petits-enfants de faire un compromis sinon ils vont disparaître. Azcatchi veut être le seul dieu qui règne dans le panthéon aviaire et tue plusieurs dieux oiseaux, mais personne ne semble l'arrêter dans sa tentative de prendre le pouvoir. Albalys, qui a enfreint les règles de son panthéon est condamné à mort. L'exécution doit être effectuée par le dieu Shvara. Pendant ce temps, Wellan découvre les origines de son entourage. Jenifael et Hadrian se marient enfin, mais la déesse est enlevée juste après ses vœux. Dans ce tome, Wellan révèlera aussi à tout le monde sa véritable identité.

Liens externes 
 La fiche du roman sur le site officiel

Les Héritiers d'Enkidiev
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2011
2011 en fantasy